Койтас - форма рельєфу.

Койтас — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Койтас — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Койтас — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Койтас — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Койтас — село, Шетський район, Карагандинська область